Flash (fotografia) — luz auxiliar para fotos em locais de baixa luminosidade
 Flash (DC Comics) — personagem da DC Comics
 The Flash (telessérie de 1990) 
 The Flash (telessérie de 2014) 
 Flash (canção de Ludmilla)
 Flash (canção de Queen)
 Flash! (revista) — publicação portuguesa 
 Flash mob — multidão que se forma instantaneamente para um evento

Informática
 Adobe Flash — software utilizado para animações e aplicações na Internet
Adobe Flash Player, reprodutor de conteúdos em flash atualmente descontinuado
 SWF — formato de aplicações multimídia usado pelo Adobe Flash
 Memória flash — tipo de memória
 USB flash drive — dispositivo de memória